Янь Цзи і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Ваня Кінґ і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Андрея Ехрітт-Ванк і Анастасія Родіонова з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 

  Ваня Кінґ /  Саня Мірза (чемпіонки) 
  Андрея Ехрітт-Ванк /  Анастасія Родіонова (фінал)
  Джилл Крейбас /  Ярміла Ґайдошова (1-ше коло)
  Цзи Чуньмей /  Сунь Шеннань (1-ше коло)

Результати

Сітка 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В Кінґ С Мірза
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Кудрявцева О Савчук
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=[8]
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Горіатопулос А Ролле
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04='''

Посилання 
 Results 

Тур WTA 2007
Marrakech Grand Prix
2007 у марокканському спорті